Superávit es la abundancia de algo que se considera útil o necesario. Es un término empleado sobre todo en economía: 

Superávit presupuestario, como antónimo de déficit presupuestario;
Superávit económico, compara el superávit del consumidor con el del productor;
Exceso de Oferta 
Superávit de capital
Exceso de producción o suministro sobre la demanda (véase oferta y demanda).
Plusvalor, en la economía marxista;
Superávit físico, en la teoría económica de Piero Sraffa;
Superávit comercial, el país que exporta productos tiene mayor ganancia gracias a las finanzas que hace con el otro país.